La VolleyLigaen 2020-2021 si è svolta dal 1º ottobre 2020 al 18 aprile 2021: al torneo hanno partecipato nove squadre di club danesi e la vittoria finale è andata per la nona volta, la quarta consecutiva, al .

Regolamento

Formula 
La formula ha previsto: 
 Regular season, disputata con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di diciotto giornate: le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, mentre l'ultima classificata è retrocessa in 1. Division.
 Play-off scudetto, disputati con:
 Quarti di finale, giocati al meglio di due vittorie su tre gare. Le quattro eliminate ai quarti di finale hanno acceduto ai play-off 5º posto.
 Semifinali e finale, giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare.
 Finale per il terzo posto, giocata al meglio di due vittorie su tre gare.
 Play-off 5º posto, disputati con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di sei giornate.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off scudetto.

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Play-off 5º posto

Risultati

Classifica

Classifica finale

Premi individuali

Statistiche

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 2020
Pallavolo nel 2021
 2020-2021